El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya és un dels departaments en què s'organitza l'actual administració de la Generalitat, i és l'encarregat d'exercir les atribucions en els següents àmbits:
 Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana
 El trànsit
 Les emergències i la protecció civil
 La prevenció, extinció d'incendis i salvament
 Els espectacles públics i les activitats recreatives 
 La vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos d'Agents Rurals
 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions

Durant les legislatures I a V (1980-1999) de la Generalitat contemporània, aquestes competències estaven adscrites al Departament de Governació. Resten adscrits al Departament d'Interior l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i el Servei Català de Trànsit.

El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya és el màxim representant del Departament d'Interior. El conseller d'Interior és, des del 2021, Joan Ignasi Elena.

Sota la direcció del conseller, el Departament s'estructura en els òrgans següents:

 La Secretaria General
 La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
 La Direcció General de la Policia
 La Direcció General de Protecció Civil
 La Direcció General d'Administració de Seguretat
 La Direcció General de Coordinació de les Policies Locals
 La Direcció General dels Agents Rurals

Llista de consellers

Notes

Referències

Enllaços externs